Неліпа — українське прізвище.

 Неліпа Андрій Володимирович (нар.1973) — президент всеукраїнського риболовного громадського об'єднання «Громада Рибалок України» (ГРУ), український громадський діяч, захоплений рибалка-любитель, еколог, активний захисник природи України, журналіст, редактор.
 Неліпа Максим Володимирович (нар.16 жовтня 1976, Київ) — актор, телеведучий.